Колхо́зная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Колхозная улица — улица в Архангельске.
 Колхозная улица — улица в Вологде.
 Колхозная улица — улица в Зеленограде.
 Колхозная улица — улица в Иванове.
 Колхозная улица — улица в Ижевске.
 Колхозная улица — прежнее (до 1962 г.) название бульвара Победы в Йошкар-Оле.
 В Казани:
 Колхозная улица — прежнее название улицы Мартына Межлаука в историческом центре города.
 Колхозная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
 Колхозная улица — улица в посёлке Сухая Река Авиастроительного района.
 Колхозная улица — улица в Краснодаре.
 В Курске:
 Колхозная улица — прежнее (до 1999 г.) название улицы Александра Невского.
 Колхозная улица — прежнее (до 1972 г.) название 3-й Щигровской улицы до включения в состав города деревни Мурыновка.
 Колхозная улица — прежнее (до 1972 г.) название Братской и Фестивальной улиц до включения в состав города деревни Поповка.
 Колхозная улица — прежнее (до 1940 г.) название 1-й Пушкарной улицы до включения в состав города Пушкарной слободы.
 Колхозная улица — прежнее (до 1965 г.) название проспекта Победы в Липецке.
 Колхозная улица — прежнее (до 1960 г.) название Пустозерской улицы в Нарьян-Маре.
 Колхозная улица — улица в Новочеркасске.
 Колхозная улица — улица в Орле.
 Колхозная улица — улица в Пензе.
 Колхозная улица — улица в Подольске.
 Колхозная улица — прежнее (до 1988 г.) название улицы 70 лет Октября в Ртищеве.
 Колхозная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Колхозная улица — улица в Горелово;
 Колхозная улица — улица в Лахте.
 Колхозная улица — бывшее название Пограничной Фёдоровской дороги в Павловске.
 Колхозная улица — улица в Парголово.
 Колхозная улица — улица в Осиновой Роще, МО Парголово.
 Колхозная улица — улица в Сыктывкаре.
 Колхозная улица — улица в Туле.
 Колхозная улица — улица в Тюмени.
 Колхозная улица — улица в Уфе.
 Колхозная улица — улица во Фролове.
 Колхозная улица — прежнее (до 1957 г.) название 6-й Смоленской улицы в Ярославле.

Украина 
 Колхозная улица — бывшее название Фермерской улицы в Днепре.
 Колхозная улица — улица в Керчи.
 Колхозная улица — бывшее название улицы Николая Левицкого в Кропивницком.
Колхозная улица — бывшее название улицы Квитки Цисык в Хмельницком.

Примечания